CJS steht für:
 Centrum für Jüdische Studien, Forschungseinrichtung an der Universität Graz
 Corpus Iuris Secundum, Enzyklopädie über das Recht der Vereinigten Staaten von Amerika auf Bundes- und Landesebene
 Flughafen Ciudad Juárez in Mexiko (IATA-Code)

cjs steht für:
 Schorische Sprache (ISO-639-3-Code)

Abkürzung